Deming (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Deming (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington.